Husskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Husskär (Föglö, Åland), 
 Husskär, Nagu, Åboland,

Se även
Husskäret

Robotskapade Finlandförgreningar